Moon může být:

 estonský ostrov Muhu

příjmení osob
 Aliona Moon (Munteanu; 1989) – moldavská zpěvačka
 Keith Moon (1946–1978) – britský bubeník
 Sarah Moon (1941) – francouzská fotografka
 Son-mjong Mun (Reverend Moon; 1920–2012) – zakladatel Církve sjednocení

jiné významy
 Fletcher Moon – literární postava z knihy Agentura Půlměsíc
 Moon (film) – vědeckofantastický film z roku 2009 v režii Duncana Jonese
 Moon River – píseň z filmu Snídaně u Tiffanyho
 Red Moon – alkoholický míchaný nápoj

Rozcestníky - příjmení